Салсипуедес има више значења:

 Салсипуедес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Салсипуедес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Салсипуедес, Ел Лимонсито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Салсипуедес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салсипуедес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салсипуедес (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салсипуедес, Дон Бето (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салсипуедес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салсипуедес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салсипуедес, Меса дел Корал (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салсипуедес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салсипуедес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Салсипуедес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Салсипуедес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салсипуедес, Ел Пуерто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салсипуедес (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салсипуедес (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салсипуедес (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салсипуедес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салсипуедес (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салсипуедес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салсипуедес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Салсипуедес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салсипуедес, Лос Рамирез (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салсипуедес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салсипуедес (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салсипуедес (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салсипуедес, Серо де ла Кампана (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салсипуедес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салсипуедес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салсипуедес (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салсипуедес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Салсипуедес (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Салсипуедес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Салсипуедес, Блоке 1701 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Салсипуедес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Салсипуедес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салсипуедес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салсипуедес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салсипуедес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салсипуедес (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салсипуедес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику